

События 
 По инициативе Писистрата состоялось первое Панафинейское празднество в Афинах, затем это мероприятие проводилось регулярно, что послужило фундаментом зарождению театрального искусства.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной таньский князь, а в 4 луне князь Малого Чжу прибыли для аудиенции в Лу.
 В 4 луне при великом жертвоприношении в Лу 3 раза гадали, но неудачно, и оставили жертвенное животное (в нарушение ритуала).
 В 4 луне лусцы построили город в Ми.
 Осенью луский посол Цзисунь Су поехал в Вэй. В 10 луне вэйский посол Сунь Линь-фу прибыл в Лу, в день жэнь-сюй с ним был заключён договор.
 В 8 луне в Лу появилась саранча.
 В 10 луне чуские войска гун-цзы Чжэна окружили столицу Чэнь (в гл. 14 «Ши цзи» ошибочно сказано про смерть гуна вместо 569 года; согласно гл.36 — они окружили столицу, но затем отошли).
 В 12 луне князья Цзинь, Сун, Лу, Чэнь, Вэй, Цао, Цзюй и Чжу провели съезд в Гуй (местность в Чжэн) для помощи Чжэн. Во время съезда чэньский князь скрылся с него.
 Первый советник Чжэн Цзы Сы был принят князем Чжэн Ли-гуном не по ритуалу. Тогда Цзы-сы велел повару отравить Ли-гуна (согласно гл.14 «Ши цзи» и «Цзо чжуань», он послал ночью преступника убить гуна), ему наследовал 5-летний сын Цзя (Цзянь-гун, эра правления 565—530). Цзы-сы известил чжухоу, что гун умер от болезни. По «Чуньцю», князь поехал на съезд в Гуй, но в 12 луне, в день бин-сюй, умер по дороге в Цзао.

См. также

Примечания